Kelemen Csaba (1955–2020) színész
 Kelemen Csaba (?) szülész-nőgyógyász, endokrinológus nőgyógyász